109-й отдельный моторизованный инженерный Новгородский батальон  — воинское подразделение Вооружённых Сил СССР во время Великой Отечественной войны.

История 

В составе действующей армии с 24 июня 1941 по 10 апреля 1944 года.

С 24 июня 1941 года передан для организации полосы обороны 50-го стрелкового корпуса от Финского залива до Энсо; оборудует и минирует рубеж обороны, но в начале июля 1941 года в связи с ухудшением положения южнее Ленинграда, переброшен туда на устройство Лужского оборонительного рубежа. На начало августа 1941 года оборудует позиции от озера Ильмень до реки Луги. В течение августа  - сентября 1941 года отступает вместе с войсками 48-й армии до побережья Ладожского озера.

Осенью и в начале зимы 1941 года обеспечивает деятельность 54-й армии в ходе Тихвинских оборонительной и наступательной операций, находится на участке армии до 1943 года, с 1943 года действует на рубеже Большое Замостье, Земтицы, Любцы. С мая 1943 года поступил в распоряжение 59-й армии, вместе с ней действует на плацдарме у Мясного Бора и по правому берегу Волхова до Новгорода, так 12 августа 1943 года батальон сумел отбить важную тактически высоту. Вместе с войсками армии принимает участие в Новгородско-Лужской операции, отличился при освобождении Новгорода, затем наступает в направлении Луги. С февраля 1944 находится в резерве фронта.

14 апреля 1944 года переформирован в 109-й отдельный моторизованный штурмовой инженерно-сапёрный батальон и позднее вошёл в состав 20-й моторизованной штурмовой инженерно-сапёрной бригады

Полное наименование 

 109-й отдельный моторизованный инженерный Новгородский батальон

Подчинение

Командиры 
 
 майор Назаров
 майор Родионов Виктор Иванович

Награды и наименования

Другие инженерно-сапёрные подразделения с тем же номером 
 109-й отдельный моторизованный штурмовой инженерно-сапёрный батальон
 109-й отдельный сапёрный батальон
 109-й гвардейский отдельный сапёрный батальон
 109-й отдельный инженерно-сапёрный батальон
 109-й отдельный горный инженерно-сапёрный батальон
 109-й отдельный инженерно-минный батальон

Ссылки 
 Перечень № 27 инженерных частей (отдельных батальонов, рот, отрядов), со сроками вхождения их в состав действующей армии в годы Великой Отечественной войны 1941-1945

Инженерно-сапёрные батальоны СССР во время Великой Отечественной войны